Dejan Rađenović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, centrocampista
 Goran Rađenović – ex pallanuotista jugoslavo
 Ivan Radenović – ex cestista serbo